Reino Olavi Alava (21 de maio de 1915 - ) é um botânico  finlandês.

Ligações externas
  

Botânicos da Finlândia